Мойкаллен (; ) — (переписной) посёлок в Ирландии, находится в графстве Голуэй (провинция Коннахт) на трассе  у озера Лох-Корриб.

Местная железнодорожная станция была открыта 1 января 1895 года и закрыта 29 апреля 1935 года.

Демография 
Население — 1 237 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население было 883 человек.

Данные переписи 2006 года:

В нижеприводимых таблицах сумма всех ответов (столбец «сумма»), как правило, меньше общего населения населённого пункта (столбец «2006»).

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

1 — доля отвечавших на вопрос о языке от всего населения.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты графства Голуэй